ISCO steht für:

 Innermost Stable Circular Orbit, fachsprachlich für die marginal stabile Bahn um ein Schwarzes Loch, siehe Akkretionsscheibe
 In-situ-chemische Oxidation bei der Bodensanierung, siehe Altlast
 International Society for Cellular Oncology, eine internationale Gesellschaft für Onkologie
 International Soil Conservation Organization, eine internationale Organisation für Bodenschutz
 International Standard Classification of Occupations, ein internationales Klassifikationsschema für Berufe
 ISCO Göttingen, deutscher Hersteller von optischen Systemen

Siehe auch:
 Isco

ISCO